Та́ржеполь () — старинное село в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Ладва-Веткинского сельского поселения.

Общие сведения 
Село основано в XVI веке.

В селе находится памятник истории — воинское захоронение из 5 могил неизвестных советских солдат, погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944).

Население

Улицы 
 Верхняя
 Нижняя
 Средняя

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района